Плосковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Плоское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 805 человек, в том числе 380 мужчин и 425 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 784 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Плоское,
 посёлок Светлая Заря.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края